60-й чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2022 () проводился с 16 по 20 марта 2022 года в городе Хернёсанд.

В чемпионате приняло участие 4 команды.

Чемпионом стала команда Sundbybergs CK, Pantera (Сундбюберг) (скип Изабелла Врано); команда кёрлинг-клуба Sundbybergs CK выиграла чемпионат в 6-й раз в своей истории, Изабелла Врано — во 2-й раз и как скип, и как игрок. Серебряные медали завоевала команда Östersunds CK (Эстерсунд; скип Tova Sundberg). Бронзовыми призёрами стала команда Mjölby AI CF, Moberg (Мьёльбю; скип Emma Moberg).

Одновременно и в том же месте проводился чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин 2022

Формат турнира 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Три лучших команды проходят в плей-офф, где розыгрыш проводится по «неполной» олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места, затем в финале победитель полуфинала встречается с командой, занявшей на групповом этапе 1-е место.

Время начала матчей указано местное (UTC+1).

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Результаты соревнований

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал. 20 марта, 9:00

Финал. 9 февраля, 14:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Видео (YouTube-канал «SwedishSportChannel», телекомментарий по-шведски):

См. также 
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин 2022
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных пар 2022

2022
Спорт в Швеции в 2022 году
Март 2022 года
Спортивные соревнования в Хернёсанде